Il doppio del torneo di tennis Kosice Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Jeff Tarango che hanno battuto in finale Jan Kodeš, Jr. e Petr Pála 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Olivier Delaître /  Jeff Tarango (Campioni)
 David Ekerot /  László Markovits (primo turno)

 Ola Kristiansson /  Mårten Renström (quarti di finale)
 Dirk Dier /  Joost Winnink (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1996